Coherence (deutsch: Kohärenz) ist:
 Coherence (Film), US-amerikanischer Spielfilm von James Ward Byrkit aus dem Jahr 2013
 Coherence (UPnP), DLNA/UPnP Tool (MediaServer/MediaRender)

Siehe auch:
 Coherent